Busa de Canosa d'Apulie est une femme de la noblesse des Pouilles ayant vécu au

Biographie 
Il est parfois convenu que Busa est le nom de famille de la noble dame et que son prénom est Paulina.

Paulina Busa, dame de Canosa, une ville des Pouilles, vécut vers 200  Issue d'une riche famille de marchands grecs, les Busos, elle a hérité de l'administration de ses biens qu'elle exploite avec une grande sagesse.  

À l'époque, la seconde guerre punique fait rage et Hannibal envahit l'Italie. En 216 , durant la bataille de Cannes, il anéantit les forces romaines.  romains survivent au bain de sang et fuient de nuit vers la ville voisine de Canosa.Selon Tite-Live (XXII.liii.7), les habitants sont médusés mais Busa prend les choses en main et fournit à ces soldats ce dont ils ont besoin en les recevant chez elle. Elle convoque des médecins, rassemble des fournitures médicales et aide au soin des blessés. Sa générosité est grandement honorée par le Sénat à Rome. 

Dans son De mulieribus claris (en français Sur les femmes célèbres ou Des dames de renom), une collection de biographies de femmes historiques et mythologiques publiée en 1374, l'auteur florentin Boccace consacre un chapitre à Busa de Canosa.

Une maison romaine en ruines dans le centre de Canosa est supposée être celle appartenant à la dame Busa. La municipalité de la ville lui a consacré une exposition au Museo dei Vescov en 2019.

Références 

Personnalité féminine de l'Antiquité
Personnalité féminine du IIe siècle av. J.-C.